In 2021 werd het 105de Campeonato Amazonense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Amazonas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 6 maart tot 22 mei. De competitie ging amper vijf dagen van start na het beëindigen van de vorige editie, die wegens de coronacrisis in Brazilië pas in 2021 gespeeld werd. 

Net als vorig jaar werd beslist om geen clubs te laten degraderen dit seizoen en een club mocht zich terugtrekken en volgend seizoen terug in de hoogste klasse aantreden, een privilege waarvan Fast Clube gebruik van maakte. Fast is een traditieclub en miste vorig jaar net na de promotie naar de nationale Série D, de club neemt ook deel aan de Série D van 2021 waarvoor het zich geplaatst had. Princesa do Solimões keerde terug nadat zij zich vorig seizoen teruggetrokken hadden.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint het team met het beste resultaat in de eerste fase.

Totaalstand
Het algemeen klassement werd opgemaakt op basis van de twee clubs die de finale speelden. Voor de plaatsen 3 tot en met 9 telde ook de eerste fase, waardoor het kon dat een halvefinalist lager gerangschikt staat dan een club die in de kwartfinale uitgeschakeld werd.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amazonense
Ama